Il doppio del torneo di tennis Wellington Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Wellington Challenger 1994, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1994, è stato vinto da Martin Blackman e Kenny Thorne (tds n. 4). In finale hanno sconfitto Sandon Stolle e Simon Youl (tds n. 2) con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di Serie

  Doug Eisenman /  Jack Waite (quarti di finale)
  Sandon Stolle /  Simon Youl (finale)

  Joshua Eagle /  Mark Petchey (semifinali)
  Martin Blackman /  Kenny Thorne (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Wellington Challenger 1994